Михаил Сажин:
 Сажин, Михаил Васильевич (род. 1951) — советский и российский астрофизик.
 Сажин, Михаил Макарович (1818—1887) — русский художник и график.
 Сажин, Михаил Николаевич (1899—1971) — советский военачальник.
 Сажин, Михаил Петрович (1845—1934) — русский революционер.